Münscher ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Münscher (1805–1893), deutscher Gymnasialdirektor und Lokalhistoriker
 Friedrich Wilhelm Ferdinand Martin Münscher (1832–1897), deutscher Gymnasialdirektor
 Karl Münscher (1871–1936), deutscher Klassischer Philologe
 Wilhelm Münscher (1766–1814), deutscher evangelischer Theologe
 Wilhelm Münscher (Gymnasialdirektor) (1795–1872), deutscher Gymnasialdirektor